Ко́нрад Эми́ль Блох (, 21 января, 1912, Найсе, Германская империя, ныне Ныса Опольское воеводство, Польша — 15 октября, 2000, Лексингтон, Массачусетс, США) — немецко-американский биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1964 году (совместно с Феодором Линеном) «за открытия, касающиеся механизмов и регуляции обмена холестерина и жирных кислот».

Эмерит-профессор Гарварда, член Национальной академии наук США (1956). Удостоен Национальной научной медали США в 1988 году.

Биография 
В 1934 году окончил Мюнхенский технический университет по химической инженерии. Поскольку он был евреем, нацисты помешали ему продолжить учёбу. Он переехал в Швейцарию, а после — в США.
Степень доктора философии по биохимии получил в Колумбийском университете в 1938 году.
В 1946—54 годах преподавал в Чикагском университете.
С 1982 года эмерит-профессор Гарварда.

В 1992 году подписал «Предупреждение человечеству».

Иностранный член Лондонского королевского общества (1985).

Примечания

Ссылки 
 Биография Конрада Блоха на сайте Нобелевского комитета
 Нобелевская лекция Конрада Блоха

Биологи XX века
Биохимики США
Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Лауреаты Нобелевской премии из США
Лауреаты Нобелевской премии по алфавиту
Профессора Гарвардского университета
Члены Национальной академии наук США
Награждённые Национальной медалью науки США
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Доктора философии по биохимии
Выпускники Мюнхенского технического университета
Выпускники Колумбийского университета
Подписавшие Предупреждение учёных мира человечеству
Почётные доктора Мюнхенского технического университета
Члены Баварской академии наук
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии
Стипендиаты Гуггенхайма
Иммигрировавшие в США из Германии
Преподаватели Чикагского университета
Преподаватели Университета штата Флорида
Президенты Американского общества биохимии и молекулярной биологии